

Шереметьєвське сільське поселення — сільське поселення, Вяземський район, Хабаровський край
 Шереметьєвське сільське поселення — сільське поселення, Нижньокамський район, Татарстан